Corner Island kan avse

 Corner Island, Antarktis
 Corner Island, Australien